Toshiya Fujita (1932–1997) est un acteur, réalisateur et scénariste japonais ;
 Toshiya Fujita (1971-) est un footballeur japonais.